Gaaden steht für:

 Gaaden, Gemeinde im Bezirk Mödling in Niederösterreich
 Gaaden (Gemeinde Hohe Wand), Ortschaft der Gemeinde Hohe Wand, Niederösterreich
 Gaaden (Gemeinde Hochwolkersdorf), Ortschaft der Gemeinde Hochwolkersdorf, Niederösterreich

 Heimar Fischer-Gaaden (1923–2014), deutscher Porträtmaler
Siehe auch:
 Gaden (Begriffsklärung)